przestrzeń ilorazowa w teorii mnogości
 przestrzeń ilorazowa w algebrze liniowej
 przestrzeń ilorazowa w topologii
 przestrzeń ilorazowa w teorii grup (grupa ilorazowa)
 przestrzeń ilorazowa w teorii pierścieni (pierścień ilorazowy)
 przestrzeń ilorazowa w teorii modułów (moduł ilorazowy)